Slag bij Richmond (Kentucky), een slag in 1863 tijdens de Amerikaanse burgeroorlog
Slag bij Richmond (Louisiana), een slag in 1862 tijdens de Amerikaanse burgeroorlog